Бас Вервейлен (, род. 1 октября 1983 года, Осс, Нидерланды) — голландский фехтовальщик на шпагах. Призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Бас родился 1 октября 1983 года в городе Осс. Голландец начал заниматься фехтованием в 5 лет, до двенадцати лет он совмещал занятия по фехтованию на рапире и шпаге, но выбрал шпагу. Его тренером является его отец — Рул Вервейлен, который стал тренером сборной Нидерландов.

В 2005 году Бас выиграл свою первую медаль на крупных международных соревнованиях: на чемпионате мира голландец стал третьим в личной шпаге.

В 2008 году голландский шпажист отобрался на Олимпийские игры в Пекине. Голландец превосходно выступил в личном первенстве: он добрался до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону, итальянцу Маттео Тальяриолю, со счётом 11:15.

2011 год сложился для Баса блестяще: на чемпионате Европы он стал вице-чемпионом, а осенью завоевал серебро первенства планеты, уступив итальянцу Паоло Пиццо два укола в борьбе за победу.

В 2012 году Бас принял участие на Олимпийских играх в Лондоне, но выступил неудачно из-за травмы колена, уступив в 1/8 финала.

Лучшие результаты

Чемпионаты мира 
  Серебро — чемпионат мира 2011 года (Катания, Италия)
  Бронза — чемпионат мира 2005 года (Лейпциг, Германия)

Чемпионаты Европы 
  Серебро — чемпионат Европы 2011 года (Шеффилд, Великобритания)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE  
 Официальный сайт  

Фехтовальщики Нидерландов
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года